Chessy peut être pris comme un homonyme de Chécy.

 Chessy, commune française du Rhône
 Chessy, commune française de Seine-et-Marne

Voir aussi 

 Chessy-les-Prés, commune française de l'Aube

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France